Giorgi Beridze (Mestia, 12 mei 1997) is een Georgisch voetballer die vleugelaanvaller speelt. Hij zit sinds juli 2020 zonder club.

Carrière 
Beridze genoot zijn jeugdopleiding bij FC Zestafoni. Hij maakte uiteindelijk zijn debuut in het profvoetbal bij Dila Gori, maar in januari 2015 keerde hij terug naar Zestafoni. De terugkeer bleek echter van korte duur, want in de zomer van 2015 haalde AA Gent hem naar België. Beridze werd echter niet meteen voor in het eerste elftal gehaald: hij werd eerst ondergebracht bij de U19 en U21. In januari 2017 werd hij uitgeleend aan AS Trenčín, de club waar Gent eerder spelers als Moses Simon en Samuel Kalu haalde. In zijn eerste halve seizoen voor Trenčín scoorde hij meteen 4 keer in 12 wedstrijden, waardoor de supporters hem op het einde van het seizoen uitriepen tot Speler van het Jaar. In het seizoen 2016/17 scoorde hij, alle competities inbegrepen, acht keer voor de Slowaakse club. In het seizoen 2018/19 werd hij een tweede keer uitgeleend, ditmaal aan het Hongaarse Újpest FC. In het seizoen 2019/20 werd hij opnieuw uitgeleend, ditmaal aan de Belgische tweedeklasser KSC Lokeren, met aankoopoptie.

Zie ook 
 Lijst van spelers van KAA Gent
 Lijst van spelers van AS Trenčín

Beridze,Giorgi